Plaatsen
 Goodwin (South Dakota), plaats in de Verenigde Staten
 Lake Goodwin, plaats in de Amerikaanse staat Washington
 De Goodwin Sands, een groep zandbanken in de Noordzee voor de kust van Kent.

 Personen
 Fred Goodwin (1958), Schots bankier
 Ginnifer Goodwin (1978), Amerikaans actrice
 Henry B. Goodwin (1878-1931), Zweeds-Duits fotograaf
 Malcolm Goodwin, Amerikaans acteur
 Raven Goodwin (1992), Amerikaans actrice
 Trudie Goodwin (1951), Engels actrice

 Overig
 Arrest-Goodwin, rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
 The Goodwin Games, Amerikaanse komedieserie

Zie ook 
Godwin (doorverwijspagina)